| mål         = {{#expr:
 12 +
 16 +
 18 +
 15 +
 22}}
| publik      = {{#expr:
 100704 +
 48663 +
 37837 +
 76238 +
 308163}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 2012 Saudiarabien
| följande    = 
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 2021, officiellt 2021 FIFA Arab Cup, var det 10:e arabiska mästerskapet. Detta var första mästerskapet på nio år och första gången som Fifa arrangerade turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Referenser
 Officiell hemsida

Noter

Fotbollsåret 2021
2021 i Qatar
Internationella fotbollstävlingar i Qatar